Gegarang (Jagong Jeget), een plaats in Indonesië
Gegarang (Bintang), een plaats in Indonesië
Gegarang (Blang Jerango), een plaats in Indonesië